Рой Андерссон — шведський кінорежисер
 Рой Андерссон — шведський футболіст